Dan David (pseudonimul lui Dan Constantinoiu; n. 11 octombrie 1952, Bertea, județul Prahova – 24 martie 1990, Slănic, județul Prahova) a fost un poet și prozator român, unul din cei mai importanți poeți optzeciști.

Fiu al Mariei (n. Căldură) și al lui Ion Constantinoiu, țărani. David a frecventat școala primară și gimnaziul în localitatea natală. Elev, din 1967, al unei școli profesionale de construcții, lucrează pe un șantier și urmează cursul seral al Liceului „C. Dobrogeanu-Gherea" din Ploiești. După stagiul militar revine pe șantier ca mecanic de utilaje, apoi trece în învățământ, ca învățător la Bertea, iar mai târziu ca profesor suplinitor la o școală din comuna Aluniș (județul Prahova) și responsabil al Bibliotecii orășenești din Slănic. 

Ca elev, a frecventat cenaclul literar „Dimitrie Stelaru” de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești și a debutat cu versuri în ziarul „Flamura Prahovei" (1972). 

Ulterior, a citit versuri și proză la cenaclurile din jurul revistelor „Luceafărul“, „Săptămâna“, „Flacăra" și „Suplimentul literar-artistic al Scânteii Tineretului", fiind prezent în paginile acestor publicații cu cicluri de versuri însoțite de recomandări elogioase semnate de Cezar Ivănescu, Eugen Barbu, Adrian Păunescu ș.a. Primele proze publicate în „România literară" (1978) sunt prezentate de Constantin Țoiu. A mai colaborat la „Contemporanul”, „Convorbiri literare”, „Opinia studențească”. 

Editorial, a debutat cu volumul de „poeme rock” „Eu vă iubesc pe toți”, apărut în 1982, în urma concursului organizat la Editura Eminescu. 

Ultimii ani de viață îi sunt umbriți de suferințe, pe care nu le alinau retragerile în „podul cu fân" de la Bertea.

Volume 
* Eu vă iubesc pe toți, București, 1982

* Baladă pentru copilărie, București, 1982

* Lorelei, București, 1984

* Șarpele cu clopoțeii furați. Concert pentru fericire și suferință, București, 1984

* Podul cu fin, București, 1988

* Poeme torențiale, București, 1994

* Soare cu dinți de lupoaică, îngr. Constantin Manolache, Ploiești, 2000

* Lacrima de câine, îngr. și pref. Constantin Hrehor, Botoșani, 2001

* Bună dimineața, America!, 2003.

Repere bibliografice 

 Constantin Țoiu, [Dan David], România Literară, 1978, 32
 Cezar Ivânescu, Numele poetului. Dan David, Luceafărul 1981,4
 Valentin F. Mlihăescu, Dan David, „Eu vă iubesc pe toți", Luceafărul, 1982,16
 Laurentiu Ulici, Febra poetică, România literară, 1982,22
 Daniel Dimitriu, „Eu vă iubesc pe toți“, Convorbiri Literare, 1982, 6
 Constantin Hârlav, „Eu vă iubesc pe toți", Tribuna, 1982, 34
 Alexandru Condeescu, Poeme „rock" și elegii, Luceafărul, 1983, 6
 Al. Dobrescu, Romane și nu tocmai, Convorbiri Literare, 1984,9
 Simion Bărbulescu, Poezia ca investigare a sinelui, Luceafărul, 1989,21
 Țeposu, Istoria, 93-94
 Gheorghe Tomozei, Scrisorile lui Dan David, L, 1995,38
 Popa, Istoria literaturii  II, 556-557
 Mircea A. Diaconu, Poezia între cultură și natură, Convorbiri Literare, 2002,8.